A magyar labdarúgó-válogatott a 2022-es év hatodik  mérkőzését a Anglia ellen játszotta 2022. június 14-én. Ez volt a magyar labdarúgó-válogatott 972. mérkőzése. A mérkőzés a 2022–2023-as UEFA Nemzetek Ligája A ligájának negyedik fordulója volt.

A mérkőzést Magyarország nyerte 4–0-ra, amely Anglia szempontjából, illetve az egymás elleni mérkőzések tekintetében évtizedek óta nem látott eredmény volt. Anglia utoljára 1964-ben kapott ki négy góllal, egy meghívásos tornán Brazília ellen. Hazai pályán pedig legutóbb 1928-ban kaptak ki legalább négy góllal, amikor Skócia ellen vesztettek 5–1-re. Anglia története során második alkalommal kapott ki legalább négy góllal úgy, hogy nem szereztek gólt. Az első egy Jugoszlávia elleni (5–0) barátságos mérkőzés volt 1958-ban. Hazai pályán viszont ez volt az első, gólszerzés nélküli, legalább négygólos vereségük. Az emlékezetes 1953-as 6 : 3 óta ez volt az első mérkőzés, amelyen a magyar válogatott idegenben nyert Anglia ellen, valamint az első olyan, amikor Anglia bármelyik válogatottól hazai pályán legalább négy gólt kapott. Sallai Roland lett az első magyar játékos az 1953-as mérkőzés óta, aki két gólt szerzett Anglia ellen idegenben. Akkor Puskás Ferenc kettő, Hidegkuti Nándor három gólt szerzett.

Mindemellett ez volt Anglia legsúlyosabb veresége Gareth Southgate irányítása alatt.

Helyszín 
A találkozó a wolverhamptoni Molineux Stadionban  került megrendezésre.

Örökmérleg a mérkőzés előtt 

Források: ,

A mérkőzés

Az összeállítások 

A mérkőzés statisztikái

Jegyzetek

Kapcsolódó szócikkek 
Magyar Labdarúgó-szövetség
Angol labdarúgó-szövetség

Források

A magyar labdarúgó-válogatott mérkőzései Anglia ellen
A magyar labdarúgó-válogatott mérkőzései 2022-ben